

Települések 

 Dumbrăvești falu Romániában, Argeș megyében.
 Dumbrăvești település Romániában, Prahova megyében, Dumbrăvești község központja. 
 Dumbrăvești falu Romániában, Vâlcea megyében.